Вадим Петрович Разгильдеев (1871—1929) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.

Родился 20 января 1871 года, сын генерала от инфантерии Петра Анемподистовича Разгильдеева. 17 августа 1890 года поступил в Пажеский корпус, из которого выпущен 4 августа 1892 года подпоручиком в лейб-гвардии Измайловский полк, 6 декабря 1896 года произведён в поручики. Продолжая службу в Измайловском полку Разгильдеев последовательно получил чины штабс-капитана (4 августа 1900 года) и капитана (4 августа 1904 года), в течение более чем пяти лет командовал ротой. В 1905 году награждён орденом св. Анны 3-й степени и в 1912 году — орденом св. Станислава 2-й степени.

Произведённый 6 декабря 1911 года в полковники Разгильдеев был назначен помощником командира Измайловского полка и в этой должности встретил начало Первой мировой войны. 14 июня 1915 года он был награждён Георгиевским оружием:
    
В начале 1916 года Разгильдеев был назначен командиром 98-го пехотного Юрьевского полка. Высочайшим приказом от 18 июля 1916 года был произведён в генерал-майоры и удостоен ордена св. Георгия 4-й степени

С 28 октября 1916 года по 10 августа 1917 года Разгильдеев командовал лейб-гвардии Литовским полком. 17 сентября 1917 года Разгильдеев был назначен командиром 3-й гвардейской пехотной дивизии, которой в 1890—1894 годах командовал его отец.

После Октябрьской революции Разгильдеев остался в СССР, в 1924 году был арестован и сослан, скончался в 1929 году.

Источники 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Лазарев С. А. Герои Великой войны. Известные и неизвестные. СПб., 2007
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. М., 2004

Выпускники Пажеского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры Георгиевского оружия
Репрессированные в СССР